Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gilad Bloom e Christian Saceanu che hanno battuto in finale Danilo Marcelino e Fernando Meligeni 4-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Alexander Mronz /  Maurice Ruah (semifinali)
 Mark Petchey /  Chris Wilkinson (primo turno)

 Massimo Ardinghi /  Nicola Bruno (primo turno)
 Danilo Marcelino /  Fernando Meligeni (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1993